Shepherd (het Engelse woord voor schaapherder) kan verwijzen naar:

Shepherd (band), een doommetalband
Shepherd (film), een film uit 1998 van Peter Hayman
Shepherd (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen
Shepherd (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Shepherd (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Shepherd (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Shepherd (software), een initsysteem gemaakt door GNU

Ook:
Shepherddolfijn, een spitssnuitdolfijn
Shepherd Book, een personage in de SF-serie Firefly en bijbehorende film Serenity
 Verene Shepherd, Jamaicaans sociaal historicus